Emily Ruete (1844-1924), princesse allemande ;
 Hans Helmuth Ruete (1914-1987), diplomate allemand.
Patronyme germanique